Fontenailles puede referirse a: 

 Fontenailles, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Fontenailles, comuna francesa situada en Yonne.